

Камаєво — село, Старокуручевська сільська рада, Бакалинський район, Башкортостан
 Камаєво — село, Урманаєвська сільська рада, Бакалинський район, Башкортостан
 Камаєво — село, Ічалківський район, Мордовія